Skok w dal mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Została rozegrana w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2021 roku na Stadionie Narodowym w Tokio.

Terminarz 
Czas w Pekinie (UTC+9)

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki 
Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 8,15 m.

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Skok w dal kobiet